Гагемейстер — фамилия.

Известные носители:
 Гагемейстер, Александр Леонтьевич (1831—1892) — генерал-лейтенант, почётный опекун, попечитель Петербургских и Царскосельской Мариинских женских гимназий, участник подавления Польского восстания (1863).
 Гагемейстер, Густав Андреевич — Георгиевский кавалер; полковник; № 539 (261); 31 июля 1788, впоследствии генерал-лейтенант (11 сентября 1798).
 Гагемейстер, Леонтий Андрианович (1780—1833) — российский мореплаватель.
 Гагемейстер, Юлий Андреевич (1806—1878) — русский финансист, экономист, сенатор.
 Гагемейстер, Чарльз Крис (1946—2021) — офицер армии США, герой Вьетнамской войны.